Erlebach ist der Name von geographischen Objekten:

Orte:
 Erlebach, Wüstung, Gedenkstätte an der ehemaligen innerdeutschen Grenze nahe Ummerstadt, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Erlebach (Kriebstein), Ortsteil der Gemeinde Kriebstein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Fließgewässer:
 Erlebach (Ahne), linker Zufluss der Ahne in Weimar (Ahnatal), Landkreis Kassel, Hessen
 Erlebach oder Erlenbach (Sulm), rechter Zufluss der Sulm im Unterland bei Erlenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Erlebach (Warme), rechter Zufluss der Warme in Ehlen (Habichtswald), Landkreis Kassel, Hessen
 Erlebach (Werse), linker Zufluss der Werse im Münsterland in Drensteinfurt, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Erlebach ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Erlebach (1876–1945), österreichischer Architekt
 Hedda Erlebach (* 2006), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Jörg Erlebach (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Kurt Erlebach (1922–2008), deutscher Politiker (KPD, DKP)
 Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714), deutscher Komponist 
 Smilla Erlebach, deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Erlbach
 Erlenbach